Округ Ли () располагается в штате Южная Каролина, США. Официально образован в 1902 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 19 220 человека.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 064,491 км2, из которых 1 061,901 км2 суша и 2,590 км2 или 0,240 % это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 20 119 жителей в составе 6 886 домашних хозяйств и 4 916 семей. Плотность населения составляет 19,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 7 670 жилых строений, при плотности застройки около 7,00-ми строений на км2. Расовый состав населения: белые — 63,56 %, афроамериканцы — 35,03 %, коренные американцы (индейцы) — 0,13 %, азиаты — 0,19 %, гавайцы — 0,00 %, представители других рас — 0,59 %, представители двух или более рас — 0,49 %. Испаноязычные составляли 1,31 % населения независимо от расы.

В составе 32,70 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 43,00 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 23,80 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 28,60 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 25,90 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 10,60 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,68 человека, и средний размер семьи 3,23 человека.

Возрастной состав округа: 25,80 % моложе 18 лет, 10,00 % от 18 до 24, 29,20 % от 25 до 44, 22,60 % от 45 до 64 и 22,60 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 36 лет. На каждые 100 женщин приходится 101,40 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 101,10 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 26 907 USD, на семью — 34 209 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 26 512 USD против 18 993 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 13 896 USD. Около 17,70 % семей и 21,80 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 25,60 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 27,90 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

  Официальный сайт правительства округа Ли, штат Южная Каролина
  Национальная ассоциация округов США
  Lee County Economic Development Alliance
  Lee County School District

Округа Южной Каролины